Діхтяр Аліна (* 1988) — українська фігуристка. Чемпіонка України. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Діхтяр Іван Іванович (1963—2015) — прапорщик Збройних сил України, учасник радянсько-української війни.
 Діхтяр Олекса Іванович — український письменник, перекладач, мовознавець і педагог, член-кореспондент етнографічної секції ВУАН.
 Діхтяр Олександр Соломонович — радянський російський художник-постановник кіно. Член Союзу кінематографістів СРСР.